Денисиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Денисиха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Денисиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Денисиха — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Денисиха — деревня в Рузском районе Московской области.